

Cinema 
 Blow-Up – film del 1966 diretto da Michelangelo Antonioni

Editoria 
 Blow Up – rivista musicale italiana

Musica 
 Blow Up – gruppo musicale
 Blow-Up – album di Herbie Hancock del 1966, colonna sonora del film omonimo
 Blow Up – album dei The Primitives del 1967
 Blow Up – album del Hutcherson-Land Quintet del 1969
 Blow Up – album dei The Smithereens del 1991
 Blow Up – EP dei The Presets del 2003